Takazumi Katayama (16 de abril de 1951, Kobe, Japón) es un expiloto de motociclismo japonés, ha sido campeón del mundo de 350cc en 1977 con una Yamaha.

Nacido en Kobe, Japón, fue el primer piloto japonés en ganar un campeonato del mundo de motociclismo cuando ganó el campeonato del mundo de 350 cc  de 1977 a bordo de una Yamaha. En 1979 aceptó una oferta de Honda para desarrollar su exótica moto de cuatro tiempos y cilindros ovalados, la Honda NS500. Después de retirarse de la competencia, Katayama se convirtió en el dueño de un equipo de carreras de motos.

Resultados en el Campeonato del Mundo de Motociclismo 

(Carreras en negrita indica pole position, carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Japón
Campeones del Campeonato Mundial de 350cc
Nacidos en Kōbe
Dueños de equipos de motociclismo